Fushan Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fushan Shuiku (reservoar i Kina, Anhui), 
 Fushan Shuiku (reservoar i Kina, Hainan), 

Robotskapade Kinaförgreningar